Le Optasia Championships 2022 est une compétition de squash se déroulant à Londres du 13 au 18 mars 2022. Le tournoi est au format PSA World Tour Gold et doté de .

Le tournoi comprend 24 joueurs dont 8 têtes de série et une wild card Joe Lee.

Le Suisse Nicolas Müller se hisse jusqu'en demi-finale où il s'incline face au champion du monde Ali Farag. Celui ci remporte le titre face au Péruvien Diego Elías.

Dotation et points 
En 2022, la dotation est de . Les points sont répartis suivant le tableau suivant:

Têtes de série

Tableau principal

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Saison 2021-2022 de la PSA

Liens externes 
 Page PSA

Compétition de squash à Londres
Sport à Londres en 2022
Sport en mars 2022
Squash en 2022